

Ерлвілл — місто, штат Іллінойс
 Ерлвілл — місто, штат Айова
 Ерлвілл — селище, штат Нью-Йорк